Carla Ossa (Medellín, Antioquia, Colombia) 18 de junio de 1985) es una modelo colombiana.

Temprana edad

Ossa nació en Medellín, Colombia en 1985. Ossa comenzó como modelo infantil, pero a los 12 años tuvo que dejar el modelaje ya que se le había quedado pequeña la ropa infantil.

Carrera

Cuando Ossa regresó al mundo del modelaje, fue representada por Elite Model Management, e hizo numerosas apariciones en las portadas de revistas, especialmente en América del Sur, incluyendo Self, Veintitantos, Vanidades y Ocala. Ossa también ha tenido éxito en Alemania, apareciendo en las portadas de Für Sie y Freundin. Ossa también ha aparecido en campañas para las cadenas de moda Bonprix, Burger King, Nair. También trabaja para las marcas de moda y empresas de ropa Cubavera, Cato Fashions, Magram, Metrostyle, Alloy y Venus Swimwear. También apareció en el video musical de la canción Vivir del cantante pop Juan Escobar.

Referencias

Enlaces externos

 
 Ossa's profile on MC2 Models

Modelos de Medellín
Modelos femeninas de Colombia